Mi10, Mi-10, Mi 10 peut faire référence à :

 Mil Mi-10, un hélicoptère de transport soviétique ;
 MI10, la section  du renseignement militaire britannique ;
 10ème district du congrès du Michigan.